Евгения Александровна Власова (; род. , Киев, УССР) — украинская певица и модель, с 2008 по 2010 год лицо дома моды Юлии Айсиной. Бывшая супруга Дмитрия Костюка. Участница музыкально-развлекательного шоу «Народная звезда».

Биография 
Родилась в Киеве 8 апреля 1978 года. Её мать — Галина Поплавская была актрисой, а отец — Александр Поплавский пел в Капелле имени Левка Ревуцкого.

Когда будущей певице был один год, отец ушёл из семьи, бросив Женю и её мать. Но вскоре у Евгении появился отчим. А через несколько лет брат — Петр Крыжановский (который сейчас является директором Евгении Власовой и мечтает написать бестселлер).
Увлечение музыкой и пением появилось у будущей певицы ещё в раннем детстве. Втайне от матери она посещала детский хор «Солнышко», в котором стала солисткой. После школы поступила в музыкальное училище им. Глиера. Уже на первом курсе участвовала в конкурсах, пела в клубе «Голливуд». Уже тогда Женя содержала семью — брата и маму — так как ни отец, ни отчим не помогали им.

В 2000 году познакомилась с Дмитрием Костюком, который предложил Власовой свои услуги в качестве продюсера. Вместе они записали несколько песен. Однако, по большей части, работать Евгении приходилось самой. Снимались клипы, записывались песни, Евгения стала очень популярной (один из хитов того времени — «Я — живая река»). Её песни звучали в России и других странах. Позже она стала женой Дмитрия. Как признается Евгения, она вышла за Костюка лишь только потому, что забеременела. Хотя, несмотря ни на что, любила его и даже бросила сцену ради семьи. 4 августа 2004 года у них родилась дочь Нина. Вскоре Власова развелась с Костюком. Она утверждает, что причина развода — унижения и измены мужа.

В середине нулевых певица выпускает новые клипы, в том числе англоязычный ремейк песни Валерия Меладзе «Лимбо» в дуэте с Эндрю Дональдсом. Но через несколько лет Власова исчезает с экранов. Выяснилось, что врачи диагностировали у неё рак. Певице удалось побороть страшный недуг, после чего она вернулась на сцену. Участвует в шоу «Народная звезда», где занимает второе место, а также благотворительных акциях, начинает сотрудничать с группой «Dazzle Dreams», в мае 2010 открывает вокальную школу.

В планах певицы выпуск нового альбома, клипов и участие в Евровидении.

Личная жизнь 
 Бывший муж продюсер Дмитрий Костюк
4 августа 2004 года у них родилась дочь Нина.

Награды 
 Лауреат конкурса «Песенный Вернисаж» (1996)
 Лауреат конкурса «Славянский базар» в Витебске (1997)
 Обладательница Гран-При на международном конкурсе «Королева песни» в Римини, Италия (1998)
 Лауреат конкурса «Песня года» в Киеве (1998)
 Победительница Всеукраинского открытого рейтинга популярности «Золотая фортуна» в номинации «Надежда XXl века» (1998)
 Участница шоу «Пять звёзд» в Сочи (2007)
 Самая красивая певица (2010)
 Участница шоу «Народная звезда-1» (2 место)

Дискография

Альбомы 
 «Ветер надежды» (2003)
 «Wind Of Hope» — совместно с Эндрю Дональдсом (2006)
 «Синергия» (2008)

Синглы 
 «Живая река»
 «Северное сияние»
 «О тебе»
 «Буду сильнее»
 «Плачь обо мне»
 «Я буду…» (2007)
 «Шоу-тайм» (2008)
 «Лавина любви»
 «Я — мечта»

Клипы 
 «Не забувай»
 «Сипле сніг»
 «Emotional lady»
 «Плачь обо мне»
 «Живая река»
 «Буду сильнее»
 «Северное сияние»
 «Show time»
 «Я буду»
 «I will be»
 «Ветер надежды»
 «Wind of hope»
 «Limbo»
 «О тебе»
 «Show time (rmx)»
 «Лавина любви»
 «Я — мечта»
 «В каждом биении сердца»
 «Красивые и богатые»
 «Киев-Одесса»
 «Мы не судьба»
 «Танцуй»
 «Не меняя картинок»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евгении Власовой
 
 Официальная Страница Евгении Власовой в Instagram
 Официальный Канал в YouTube

Поп-музыканты Украины